Het WTA-tennistoernooi van Los Angeles (officieel JPMorgan Chase Open) van 2002 vond plaats van 4 tot en met 11 augustus 2002 in de Manhattan Beach Country Club in Manhattan Beach nabij de Ameri­kaanse stad Los Angeles. Het was de 32e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse Serena Williams bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het twaalfde reekshoofd, Chanda Rubin uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Amerikaanse titelverdedigster Lindsay Davenport in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Rubin wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Los Angeles op haar naam te schrij­ven, na een verloren finale in 1995. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was het vijfde reekshoofd en kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor echter haar openingspartij in de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Kimberly Po-Messerli en Nathalie Tauziat had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Po-Messerli speelde samen met Corina Morariu – zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Jelena Lichovtseva, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het met een wildcard toegelaten duo Kim Clijsters en Jelena Dokić won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama in twee sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Belgische Clijsters had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Joegoslavische Dokić ook twee.

Clijsters was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Los Angeles 2002
Los Angeles